Ойней или Эней — царь Калидона в древнегреческой мифологии, сын и преемник царя Порфаона.
 (58096) Ойней — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.